Гилян:

 Гилян — остан в Иране.
 Гилян — старое название Гнилана, города в Сербии.
 «Гилян» — название футбольного клуба «Уралан-д» из города Элиста в 1992 году.
 Гилян, Перо (1912—1943) — Народный герой Югославии.

 «Гилан» — прежнее название азербайджанского футбольного клуба «Габала» из одноимённого города.
  — иранский футбольный клуб из города Решт (остан Гилян). См. также :Категория:Тренеры ФК «Дамаш Гилян»

См. также